Kurtuluş (Istanbul) - quartiere di Istanbul
 Mehmet Kurtuluş – attore tedesco
 Serdar Kurtuluş – calciatore turco
 Serkan Kurtuluş – calciatore turco
 Yekta Kurtuluş – calciatore turco